Ergani (district), een district in Turkije
 Ergani (stad), de hoofdstad van dit district